Genepiën (Frans: Genappe) is een stad in de provincie Waals-Brabant in België. De stad telt ruim 15.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: UDRT (2,45%) / 2000: INDEP (3,67%) / 2006: 1ére à gauche (5,02%), VIVANT (1,35%) / 2018: Parti Populaire (3,23%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren 
 Anna van Beaujeu (1461-1522)
 Gabriel Milhoux (1798-1862)

Overleden 
 Guillaume Philibert Duhesme (1766-1815)

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Genepien
 Auberge du Roy d'Espagne

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant